Knobbe ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Knobbe-Keuk (1940–1995), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Burkhard Knobbe (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Heinz Knobbe (1932–2021), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Ilona Knobbe (* 1948), deutsche Schauspielerin, Kabarettistin, Regisseurin
 Karl-Heinz Knobbe (* 1937), deutscher Fußballtorhüter
 Martin Knobbe (* 1972), deutscher Journalist
 Paul Knobbe (1867–1956), deutscher Architekt
 Werner Knobbe (* 1950), deutscher Journalist

Siehe auch:
 Knoppe